Ка́рой Ла́слович Ба́лла (, 17 січня 1957, Ужгород) — угорський поет.

Біографія 
Балла Карой Ласлович народився 17 січня 1957 р. в м. Ужгороді. Син Ласла Карловича Балли, видатного діяча культури.

Закінчив фізичний та угорської філології факультети Ужгородського державного університету.

Друкується з 1973 року, пише угорською мовою.

Автор збірок «Почуй музику вві сні» (1979), «Проникаю у всесвіт» (1984), до яких увійшли громадянська та пейзажна лірика, вірші про любов, збірок «Прикутий до судьби своєї», «Заграва», «У піскові та на снігу»; ряд поезій присвячено науково-технічній революції; книжок прозових та драматичних творів «Десь вогонь палає», «Рукою подати» та багатьох перекладів українських і російських поетів на угорську мову. У перекладі І. Петровція вийшла збірка Балли «Речитативи» (К., 1983).

Лауреат премій імені Бержені, обласної імені Д. Вакарова та угорської імені Атілли Йожефа.

Живе в Україні.

Важливіші твори 
 Álmodj zenét. Versek. Uzshorod, Kárpáti Könyvkiadó, 1979.
 Recsitativi. Versek ukrán nyelven. Ford: Ivan Petrovcij. Kijev, Mology Kiadó, 1983.
 Tágulok a Világegyetembe. Versek. Uzshorod, Kárpáti Kiadó, 1984.
 Valahol tűz van. Elbeszélések, kisregény, színmű. Uzsgorod, Kárpáti Kiadó, 1988.
 Sorsomhoz szegezve. Versek. Ungvár (Uzsgorod), Kárpáti Kiadó, 1990.
 Hóban és homokon. Versek. Hatodik Síp, Budapest — Ungvár, 1991.
 Kis(ebbségi) magyar skizofrénia. Publicisztikák. Galéria Kiadó, Ungvár — Budapest, 1993.
 Karnyújtásnyira. Elbeszélések, novellák, két színpadi mű, regényrészlet. Galéria Kiadó, Ungvár–Budapest, 1993.
 Árokszélen. Versek, képversek. Pannónia Könyvek, Pécs, 1996.
 Élted volt regénye. Egy önmagát mintázó torzó. Regény. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Basel — Budapest, 1998.
 Reggel madár, délben kötél. Társszerzők: Füzesi Magda, Berniczky Éva. Pánsíp — UngBereg, Ungvár — Budapest, 1999.
 A topáz illemtana. Társszerző: Berniczky Éva. UngBereg Alapítvány, Budapest, 1999.
 Halott madárral. Válogatott és új versek. Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 1999.
 A hontalanság metaforái. Publicisztikák, esszék, vallomások. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Budapest, 2000.
 Ne gondolj a fehér elefántra. Öt színpadi játék. Pánsíp — Ungbereg, Ungvár — Budapest, 2000.
 Kisebbségi áramszünet a schengeni fal tövében. Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2000.
 Világvége. [Válogatott] novellák. Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 2002.
 VakCina. Virtuális könyv. Liber-ALL, Világháló, 2003.
 Peresztrojkácska. Válogatott publicisztikai írások, 1985—1990. CyberBooks Kiadó, 2005. (e-book)
 Szembesülés. 121 fragmentum egy regényhiány környezetéből. Pro Pannonia, Pécs, 2005.
 2000±3. Az ezredforduló hét esztendeje. Egy manzárdőr naplója. Pro Pannonia, Pécs, 2007.
 A Pilinszky-projektum. Savaria University Press, Szombathely, 2008.
 Magyarul beszélő magyarok. Esszék, publicisztikák, írójegyzetek, kritikák. EÖKIK, 2008.
 Harmadvalaki. Versek, 1999—2008. Savaria University Press, 2009.
 Tejmozi. Régény. Magvető Kiadó, 2011.
 Kő és árnyék. Versek. Kárpáti Kiadó, 2012.

Література 
 Карой Балла 
 Карой Балла 
 Ю. І. Балега. Балла Карой Ласлович // Українська літературна енциклопедія. Київ: Головна редакція Української радянської енциклопедії ім. М. П. Бажана, 1988, т. 1, с. 119.

Угорські поети
Українські поети
Угорські письменники
Уродженці Ужгорода
Іншомовні письменники, народжені в Україні
Лауреати Закарпатської обласної премії імені Федора Потушняка
Випускники Ужгородського університету